

Cinema 
The Calling – film del 2009 diretto da Jan Dunn
The Calling - La chiamata – film del 2000 diretto da Richard Caesar
The Calling - Vocazione omicida – film del 2014 diretto da Jason Stone

Musica 
Calling – singolo dei B'z del 1997
Calling – singolo di Geri Halliwell del 2001
Calling – EP dei Unsraw del 2007
Calling – singolo dei Flow del 2010
Calling – singolo dei Dead by April del 2011
Calling (Lose My Mind) – singolo di Alesso e Sebastian Ingrosso con Ryan Tedder del 2012
The Calling – gruppo musicale statunitense

Altri media 
Calling – videogioco del 2009 per Wii
The Calling – videogioco del 1987 per ZX Spectrum

Altri progetti